Pisarevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Писарево) :
Pisarevo, village bulgare de l'obchtina de Novi pazar, situé dans l'oblast de Choumen ;
Pisarevo, village bulgare de l'obchtina de Gorna Oryakhovitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.